El Hotel Marriott Tegucigalpa es una instalación Hotelera ubicada en el Distrito Central en la ciudad de Tegucigalpa, capital del país centroamericano de Honduras. Se localiza específicamente entre el Bulevar de Juan Pablo II y la Casa presidencial de Honduras, a poca distancia del Centro Comercial Multiplaza.
Está ubicado estratégicamente en un sector de Negocios y finanzas en la ciudad. Tiene espacio para eventos, reuniones y conferencias. Posee entre otras características 12 pisos, 148 habitaciones, 5 suites, 8 salas de reuniones, y 14.122 metros cuadrados de espacio total para reuniones.

Véase también
Hotel
Cadena hotelera
Hostelería

Referencias

Enlaces externos
Mapa de localización

Hoteles de Honduras
Turismo en Tegucigalpa
Centros de convenciones de Honduras